

Presentación previa 
Andrey Kuznetsov fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Iñigo Cervantes derrotó en la final a Adam Pavlásek.

Cabezas de serie 

  Lucas Pouille (Cuartos de final)
  James Ward (Segunda ronda)
  Daniel Muñoz de la Nava (Semifinales)
  Mate Delić (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Maxime Authom ''(Segunda ronda)
  Andrej Martin ''(Cuartos de final)
  Denys Molchanov ''(Primera ronda)
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Ostrava 2015